Mount Cornwell kans syfta på följande:

 Mount Cornwell, Antarktis, berg
 Mount Cornwell, Kanada, berg i Alberta